Medicus oder Medikus steht für:
 eine alte Berufsbezeichnung für einen Arzt
 Medicus (Familienname), ein Berufs- und Humanistenname; zu Namensträgern siehe dort

Medicus ist der Name folgender Werke:
 Der Medicus, Roman von Noah Gordon (1986)
 Der Medicus (Film), Film nach dem Roman von Noah Gordon (2013)
 Der Medicus von Saragossa, Roman von Noah Gordon (2000)
 Index Medicus, amerikanische Fachbibliografie für medizinische Artikel und Bücher

Siehe auch:
 Arzt
 Heiler
 Medizinmann
 Feldscher
 Kurpfuscher